Grand Prix de Tennis de Lyon 2008 – tenisowy turniej ATP z cyklu Grand Prix de Tennis de Lyon rozgrywany w dniach 20–26 października 2008 roku w Lyonie na kortach dywanowych w hali o puli nagród 713 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2008 w tenisie ziemnym
2008
2008 we Francji